Chain Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chain Lake (Florida)
 Chain Lake (Illinois)
 Chain Lake (Louisiana)
 Chain Lake (Cass County, Michigan)
 Chain Lake (Mackinac County, Michigan)
 Chain Lake (Becker County, Minnesota)
 Chain Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Chain Lake (Chisago County, Minnesota)
 Chain Lake (Montana)
 Chain Lake (Nebraska)
 Chain Lake (New York)
 Chain Lake (North Dakota)
 Chain Lake (Oregon)
 Chain Lake (Washington)
 Chain Lake (Barron County, Wisconsin)
 Chain Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Chain Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Chain Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Chain Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Chain Lake (Washburn County, Wisconsin)
 Chain Lake (Waushara County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Chain Lakes